La famille Gabrielli de Gubbio et ses membres
 Angiolo Gabrielli (1894-1973), coureur cycliste italien
 Caterina Gabrielli (1730-1796), chanteuse d’opéra italienne
 Domenico Gabrielli (1651-1690), compositeur et violoncelliste italien
 Giuseppe Gabrielli (1903-1987), ingénieur aéronautique italien
 Lina Gabrielli (1920-2016), journaliste et espérantiste italienne
 Lætitia Gabrielli (née en 1966), actrice française d'origine italienne
 Yves Gabrielli, acteur et cascadeur français

Voir aussi 
 Le palais Gabrielli-Borromeo à Rome
 

Patronyme italien